Krężel ist Name dreier polnischer Orte:
Krężel (Chynów), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Chynów
Krężel (Myślibórz) (Lindehof), Siedlung in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Myślibórz
Krężel (Płoty) (Henkenheide), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Płoty